Budeşti több romániai település román neve:

 Budești, város Călărași megyében
 Bugyfalva, Arad megye
 Budeşti, Bákó megye
 Budatelke, Beszterce-Naszód megye
 Budeşti, Buzău megye
 Budeşti, Iaşi megye
 Budfalva, Máramaros megye
 Budeşti, Neamţ megye
 Budeşti, község Vâlcea megyében
 Budeşti, falu Vâlcea megye Făureşti községében
 Budeşti, Vaslui megye
 Budeşti, Vrancea megye